Miejscowości w Polsce:
 Godziesze Małe
 Godziesze Wielkie